Het Stroot (landgoed) - landgoed in Overijssel
 Het Stroot (landhuis) - buitenhuis op bovenstaand landgoed